Jitro ist Bezeichnung für:

 die biblische Person: Jitro (Person), Schwiegervater des Mose
 eine Parascha des 2. Buches Mose: Jitro (Sidra)
 obersorbischer Name von Milstrich, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch: Jethro